Мэ́йджор (от англ. Major — «майор»; род. 17 января 2018) — немецкая овчарка, ранее принадлежавшая семье Джо Байдена. Мэйджор, родившийся в 2018 года, — первая собака из приюта, жившая в Белом доме. Ранее президент Джон Кеннеди и его жена Жаклин также владели двумя немецкими овчарками.

Биография 
Мэйджор был спасён из помёта, подвергшись воздействию «чего-то токсичного». Владелец щенка не смог позволить себе расходы на ветеринарную помощь Мэйджору, поэтому он попал в приют Delaware Humane Association. В том же 2018 году Байдены взяли Мэйджора из приюта, а Джо более часа «рассказывал истории и делал селфи» с его сотрудниками. Происхождение имени Мэйджора публично не известно, однако Бо Байден, сын Джо Байдена, имел звание майора Нацгвардии Делавэра.

Инциденты 
28 ноября 2020 года тогдашний избранный президент Джо Байден сломал ногу во время игры с Мэйджором. Байден сказал в интервью, что Мэйджор ждал игры после того, как избранный президент вышел из душа: «Я шучу, бегу за ним и хватаю его за хвост. А случилось то, что он поскользнулся на пледе. И я споткнулся о ковёр, по которому он скользил».

8 марта 2021 года Мэйджор и Чемпион (другая немецкая овчарка Байдена) были временно перемещены к другу семьи в Делавэр после незначительного инцидента, в ходе которого собака укусила охранника. Мэйджор неоднократно проявлял возбужденное поведение, в том числе «прыгал, лаял и нападал» на персонал и охрану Белого дома. Джо Байден отметил в интервью, что укус не проник через кожу. Они вернулись в Белый дом 24 марта после того, как Мэйджор прошел некоторое обучение, в том числе обучение тому, как жить с будущей кошкой, которую Байдены усыновили в Белом доме. 30 марта Мейджор был вовлечён во второй инцидент с укусом в Белом доме, укусив сотрудника Службы национальных парков во время прогулки.

Мэйджор — не первая президентская собака, у которой случаются укусы. В отдельных случаях собака-тёзка Франклина Рузвельта Мэйджор (которая также была немецкой овчаркой) укусила сенатора Соединенных Штатов Хэтти Карауэй и напала на премьер-министра Соединённого королевства Рамсея Макдональда, сорвав с Макдональда штаны. Бультерьер Пит Теодора Рузвельта покусал множество людей, даже порвал штаны у посла Франции в США Жана Жюля Жюссерана.

Политическая деятельность 
В июле 2020 года внучка Джо Байдена, Наоми, опубликовала твит, демонстрирующий, как Чемпион и Мэйджор ссорятся из-за жевательной игрушки Дональда Трампа. Хотя впоследствии твит был удален, фотография вновь появилась в социальных сетях перед президентскими выборами в США в 2020 году.

Чемпион и Мейджор оба появлялись в рекламе Байдена в его президентской кампании 2020 года против президента Дональда Трампа, у которого не было домашних животных в Белом доме. Во время кампании Байден написал в Твиттере, что «некоторые американцы празднуют #NationalCatDay, некоторые празднуют #NationalDogDay… Президент Трамп не празднует ни того, ни другого. Это говорит о многом. Пришло время вернуть домашнее животное в Белый дом».

За три дня до инаугурации Джо Байдена Delaware Humane Association провела «индогурацию» для Мэйджора. Более 7400 человек посетили мероприятие через Zoom, и на нем выступил Джош Гробан. Мероприятие также собрало 200 000 долларов в виде пожертвований для Delaware Humane Association.

Отъезд из Белого дома 
В декабре 2021 года, в день, когда Байдены объявили, что в Белый дом должен переехать новый щенок Командир, также было объявлено, что Мэйджор больше не будет там жить после того, как эксперты порекомендовали, что ему будет безопаснее жить в спокойной обстановке с друзьями семьи.

Галерея

Примечания 

Джо Байден
Знаменитые животные по алфавиту
Собаки президентов США